Jan Gnoiński (zm. 1649) – sędzia ziemski sandomierski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Gnoiński (1838–1922) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji